Lufira peut être :
 Lufira, rivière du Congo-Kinshasa, affluent du Lwalaba (fleuve Congo) ;
 Lufira, rivière du Malawi, tributaire du lac Malawi.